Саня Мірза і Олена Весніна були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Анастасія Павлюченкова і Луціє Шафарова.
Павлюченкова і Шафарова виграли титул, у фіналі перемігши пару Анабель Медіна Гаррігес і Ярослава Шведова з рахунком 5–7, 6–4, [10–6].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Family Circle Cup, парний розряд
2012